Jimmy Wang – tennista taiwanese 
Jimmy Wang – attore e regista taiwanese